Hami steht für:
 Hami (chin. für Kumul), chinesischer Regierungsbezirk im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang
 Hami (chin. für Kumul), Hauptstadt des gleichnamigen Regierungsbezirks Kumul im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang, heute der Stadtbezirk Yizhou (Kumul)
 Hami (Iran), Ort im Khusf County, Süd-Chorasan, Iran
 Hami (Jemen), Ort im Gouvernement Hadramaut, Jemen

 'Hami'-Melone (Cucumis melo  subsp. melo var. reticulatus, auch Schneemelone), Cultivar bzw. Handelssorte der Zuckermelone aus dem chinesischen Hami

 Steinmeteoriten:
 Hami 001, Gewöhnlicher Chondrit der Klasse H5
 Hami 002, Gewöhnlicher Chondrit der Klasse L6
 Hami 003, Gewöhnlicher Chondrit der Klasse H5
 Hami 004, Gewöhnlicher Chondrit der Klasse L5
 Hami 005, Gewöhnlicher Chondrit der Klasse H5

HAMI steht für:
 Bahnhof Hannover-Anderten-Misburg (DS100-Code)

Abkürzung